Чарлстън може да се отнася за:
 Градове в САЩ
 Чарлстън (Южна Каролина)
 Чарлстън (Западна Вирджиния), столица на щата
 Чарлстън (Илинойс)
 Чарлстън (Мисисипи)
 Чарлстън (Род Айлънд)
 Чарлстън (Орегон)
 Чарлстън (Юта)
 Чарлстън (окръг, Южна Каролина)